El Torneig de Tòquio 2010, oficialment conegut com a Rakuten Japan Open Tennis Championships 2010, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 38a edició del torneig es va celebrar entre l'4 i el 10 d'octubre del 2010 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

El manacorí Rafael Nadal va aconseguir el setè títol individual de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 

 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010